Śrem – città della Polonia
 Srem (it.: Sirmia) – regione della Serbia